Антонец — украинская фамилия. Известные носители:

 Антонец, Александр Иванович (род. 1947) — полковник, лауреат Государственной премии РФ (1999).
 Антонец, Никита Степанович (1915—1966) — Герой Советского Союза.
 Антонец, Семён Спиридонович (1935—2022) — Герой Социалистического Труда, Герой Украины, почётный академик УААН.
 Антонец, Фёдор Игнатьевич (1906—1993) — советский механизатор, Герой Социалистического Труда (1948).

См. также